RoboCop 2 (film)
RoboCop 2 (computerspel)